Вильгонжи́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 115 км на юг от Орлеана, 14 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 141 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini